

Ornithologie 
 Pinson, petit passereau granivore commun en Europe
 Pinson des arbres (Fringilla coelebs), la plus courante des trois espèces de pinsons (de la famille des fringillidés)
 Pinson du Nord (Fringilla montifringilla)
 Pinsons de Darwin (ou pinsons des Galápagos), groupe d'oiseaux des îles Galápagos

Patronymie 

 André-Pierre Pinson (1746-1828), chirurgien militaire et céroplasticien français ;
 Charles Loiseau-Pinson (1815–1876), ouvrier teinturier et communard français ;
 Charles-Émile Pinson (1906-1968), graveur français ;
 Gabriel Pinson (1835-1888), maire de la commune française de Joinville-le-Pont ;
 Gérard Pinson (mort en 1980), journaliste de télévision français ;
 Henri Pinson (1885-1951), évêque de Saint-Flour ;
 Isabelle Pinson (1769-1855), peintre portraitiste française, épouse d'André-Pierre Pinson
 Jean-Claude Pinson (1947-), poète et philosophe français ;
 Josiane Pinson, comédienne française ;
 Laurent-François Pinson (1755–1814), marchand de bois, maire de la commune française de La Branche-du-Pont-de-Saint-Maur, rebaptisée depuis Joinville-le-Pont ;
 Laurent-Nicolas Pinson (1788–1867), marchand de bois, maire de la commune française de La Branche-du-Pont-de-Saint-Maur puis de Joinville-le-Pont ;
 Lucie Pinson, militante en faveur de la transition énergétique ;
 Nicolas Pinson (1635-1681), peintre français ;
 Nicolas Pinson (1686-1758), architecte français ;

Toponymie 

 La Butte-Pinson, butte-témoin située à une douzaine kilomètres au nord de Paris
 L'avenue et la 
 Pinson, ville de l'Alabama aux États-Unis

Astronomie 
 L'astéroïde (3445) Pinson.

Autres 
 Michael Pinson est le héros de la trilogie Les Thanatonautes, l'Empire des anges, Nous les dieux, Le Souffle des dieux et Le Mystère des dieux de Bernard Werber